Kurobe (stad), een stad in de Japanse prefectuur Toyama
 Kurobe (rivier), een rivier in de Japanse prefectuur Toyama